Olymbos eller Ólymbos kan syfta på:

Geografi

Cypern 

 Ólympos (bergstopp), Eparchía Ammochóstou,

Grekland 

 Ólymbos, ort, Sydegeiska öarna, Nomós Dodekanísou, 
 Olympos, Mellersta Makedonien, Nomós Pierías, 

Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar